V. est un roman de Thomas Pynchon publié en 1963 ;
 V. est un téléfilm documentaire britannique réalisé par Richard Eyre, diffusé en 1987 ;
 v. est, en botanique, l'abréviation de variété.